Брњачани могу бити:
 становници села Брњак у општини Зубин Поток
 становници села Брњача у општини Ораховац